Kromme Mijdrecht (buurtschap), een buurtschap in de gemeente De Ronde Venen
Kromme Mijdrecht (rivier), een riviertje in de provincies Utrecht en Zuid-Holland
Waterschap Kromme Mijdrecht, voormalig kadewaterschap